Ясное () — село,
Куропатницкий сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120482503. Население по переписи 2001 года составляло 30 человек.

Географическое положение 
Село Ясное находится на расстоянии в 2 км от сёл Козовка (Козовский район) и Сеньков (Козовский район).

История 
 1954 год — дата основания.

Примечания